

Geografia 
 India
 Dehu – census town nel distretto di Pune, stato federato del Maharashtra
 Dehu Road – cantonment board nel distretto di Pune, stato federato del Maharashtra

Persone 
 Frédéric Déhu – calciatore francese